Příjmení Mališ nosí více významných osobností:

 Anton Mališ (* 1928) – slovenský ekonom a vysokoškolský pedagog
 Karolína Mališová (* 1996) – česká modelka
 Přemysl Mališ (* 1980) – český politik a projektový manažer